Amateur – album dei Mud Flow
Amateur – film del 1994
Amateur – film del 2018